Last Holiday steht für:

 Last Holiday, Originaltitel von Ferien wie noch nie (1950), britischer Film von Henry Cass 
 Last Holiday, Originaltitel von Noch einmal Ferien, US-amerikanischer Film von Wayne Wang (2006)